Sperrventile sind Ventile – insbesondere Hydraulikventile – die einen Volumenstrom eines Gases oder einer Flüssigkeit absperren können. Die Druckverluste steigen dabei mit dem Quadrat der Geschwindigkeit des strömenden Fluids.

Zu den Sperrventilen zählen:
 Absperrventile
 Rückschlagventile / Drosselrückschlagventile
 Schnellentlüftungsventile
 Wechselventile (Logische Verknüpfung „ODER“ bzw. „OR“)
 Zweidruckventile (Logische Verknüpfung „UND“ bzw. „AND“)

Außerdem finden sie sich als ein Teil der Kombination einer Orgel, siehe Kombination (Orgel)#Sperrventile.

Literatur 
 Holger Watter: Hydraulik und Pneumatik, Springer, 4. Auflage, S. 110, 120f.

Ventil